Существуют фосфаты двух- и трёхвалентного железа:

 Фосфат железа(II)
 Фосфат железа(III)